Il singolare del Japan Open Tennis Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Virginie Razzano era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Caroline Wozniacki ha battuto in finale 6–2, 3–6, 6–1, Kaia Kanepi.

Teste di serie 

  Caroline Wozniacki (campionessa)
  Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
  Jie Zheng (primo turno)
  Marija Kirilenko (primo turno)

  Kaia Kanepi (finale)
  Shahar Peer (secondo turno)
  Tamarine Tanasugarn (quarti)
  Aleksandra Wozniak (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Japan Open Tennis Championships 2008